Gottfried Olearius ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Olearius (Theologe, 1604) (1604–1685), deutscher Theologe und Historiker
 Gottfried Olearius (Theologe, 1672) (1672–1715), deutscher Theologe und Philologe